Чемпионат Чжухая по теннису 2019 (англ. 2019 Zhuhai Championships) — 1-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в китайском городе Чжухай на открытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 23 по 29 сентября 2019 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 16 Сентября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  У Ди
  Чжан Чжичжэн
  Чжан Цзэ

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Энди Маррей

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Квон Сун Ву
  Доминик Кёпфер
  Дамир Джумхур
  Тацума Ито

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт 

Китай
Теннис
Сентябрь 2019 года